Furen kan syfta på

Sverige
Furen, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (12,9 ha)
Lilla Furen, sjö i Olofströms kommun, 
Furen (Moheda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Växjö kommun,  (3,54 km²)
Furen (Öja socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (1,25 km²)
Furen (Voxtorps socken, Småland), sjö i Ljungby kommun och Värnamo kommun,  (11,3 km²)

Bulgarien 
 Furen (distrikt), Vratsa, Obsjtina Krivodol, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn